In 1934 werd het tweede seizoen gespeeld van de Primera División, de hoogste voetbalklasse van Chili. Magallanes werd kampioen.

Eindstand

Externe link
RSSSF

1934
Competitievoetbal 1933/34